Open Geospatial Consortium, een internationaal consortium voor GIS-standaarden
Office of Government Commerce, een Britse overheidsdienst